I distretti dell'India (zilla) costituiscono la suddivisione territoriale di secondo livello del Paese, dopo stati e territori; tuttavia, negli stati in cui sono contemplate le divisioni, i distretti rappresentano il terzo livello amministrativo.

Al 1º gennaio 2012 figurano 671 distretti; la facoltà di modificare i confini dei distretti, crearne di nuovi e unire quelli esistenti spetta ai governi degli stati di appartenenza.

Ogni distretto è a sua volta suddiviso in unità territoriali corrispondenti ai comuni e che possono assumere diverse denominazioni per ragioni storiche o amministrative. Queste denominazioni sono: taluk o taluka (Goa, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu e Karnataka), tehsil (Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh e Madhya Pradesh), mandal (Andhra Pradesh), mouza (Assam).

I funzionari principali del distretto sono:
 Il Commissario Aggiunto o Magistrato Distrettuale o Ufficiale di Riscossione Distrettuale, funzionario del Servizio Amministrativo Indiano incaricato della raccolta e amministrazione dei tributi;
 il Sovrintendente di Polizia o Commissario Aggiunto di Polizia, funzionario appartenente al Servizio di Polizia Indiano responsabile del rispetto della legge e del mantenimento dell'ordine;
 il Conservatore Aggiunto Forestale, funzionario appartenente al Servizio Forestale Indiano incaricato della gestione delle foreste, dell'ambiente e della fauna del distretto.

Ogni distretto prende nome dal suo capoluogo, alcuni vi aggiungono anche un nome tradizionale.

Lista

Andamane e Nicobare (AN)

Andhra Pradesh (AP) 
Sono stati istituiti 13 nuovi distretti tra il 2012-2013, portandone il numero a 35.

Arunachal Pradesh (AR)

Assam (AS)

Bengala Occidentale (WB)

Bihar (BR)

Chandigarh (CH)

Chhattisgarh (CG)

Dadra e Nagar Haveli e Daman e Diu (DH)

Delhi (DL)

Goa (GA)

Gujarat (GJ)

Haryana (HR)

Himachal Pradesh (HP)

Jammu e Kashmir (JK)

Jharkhand (JH)

Karnataka (KA)

Kerala (KL)

Ladakh (LA)

Laccadive (LD)

Madhya Pradesh (MP)

Maharashtra (MH)

Manipur (MN)

Meghalaya (ML)

Mizoram (MZ)

Nagaland (NL)

Orissa (OR)

Pondicherry (PY)

Punjab (PB)

Rajasthan (RJ)

Sikkim (SK)

Tamil Nadu (TN)

Tripura (TR) 
Quattro distretti nuovi dal 15 gennaio 2012.

Uttarakhand (UA) 
Quattro nuovi distretti dal febbraio 2011.

Uttar Pradesh (UP) 
75 distretti da settembre 2011.

Note

Bibliografia 
 Manorama Year Book 2003, pp. 649–714. ISBN 81-900461-8-7.

Voci correlate 
 Suddivisioni dell'India

Collegamenti esterni 
  
  
  

 
Suddivisioni dell'India